Кренгльбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Вельс.  Население составляет 2819 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15 км². Официальный код  —  41810.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Цаунер-Пеннингер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АПС занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Ссылки
 Официальная страница

Города Верхней Австрии